USS Luzon (PG-47) – motovedetta della United States Navy
 USS Luzon (ARG-2) – nave officina della United States Navy